Paryla ist der Familienname folgender Personen:

 David Paryla (* 1980), österreichischer Theater- und Filmschauspieler sowie Synchronsprecher
 Emil Paryla (1907–1997), österreichischer Schauspieler, siehe Emil Stöhr
 Karl Paryla (1905–1996), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Katja Paryla (1940–2013), deutsche Schauspielerin

 Nikolaus Paryla (* 1939), österreichischer Schauspieler
 Stephan Paryla-Raky (* 1948), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Parila
 Parilla